Employé seul, Diderot fait généralement référence à l'encyclopédiste et philosophe français Denis Diderot.

Sciences et techniques

Planétologie 
 Le cratère Diderot est un cratère d'impact situé sur la face cachée de la Lune.
 La météorite Diderot, officiellement appelée , est une météorite découverte en 2000 au Maghreb et reconnue comme météorite martienne en 2005. C'est la seconde chassignite connue, 190 ans après la météorite de Chassigny (tombée en France en 1815).

Sciences humaines et sociales

Lettres 
 La société Diderot est une société savante, éditrice de la revue annuelle Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie et de la collection de monographies L'Atelier.

Sociologie 
 L' est un phénomène social lié à la consommation.

Culture et société

Édition et littérature 
 Diderot Studies est une revue scientifique consacrée à Denis Diderot et au siècle des Lumières.
 Diderot ou la philosophie de la séduction est un essai d'Éric-Emmanuel Schmitt.
 Les Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie sont une revue savante.

Marine 
 Le Diderot est un cuirassé de la Marine française.

Monuments et musées 
 La Maison des Lumières Denis Diderot est un musée de Langres.

Patronyme 

 Denis Diderot (1713-1784), encyclopédiste et philosophe français ;
 Didier Diderot (1685-1759), père de Denis Diderot ;
 Didier-Pierre Diderot (1722-1787), chanoine, frère de Denis Diderot ;
 , née Champion (1710-1796), épouse de Denis Diderot.

Toponyme 

 le boulevard Diderot, à Paris ;
 la , dans plusieurs villes de France.

Voir aussi

Articles connexes 
 Œuvres de Denis Diderot
 Famille Caroillon, belle-famille de Denis Diderot.

Denis Diderot